

Patronyme 

 Alaina Coates (née en 1995), une basketteuse américaine
 Albert Coates (1882-1953), un chef d'orchestre anglais
 Anne V. Coates (1925-2018), une monteuse de cinéma britannique
 Denise Coates (née en 1967), une femme d'affaires et milliardaire britannique
 Eric Coates (1886-1957), un compositeur britannique
 George J. Coates (1869-1930), un peintre australien
 Gloria Coates (née en 1938), une compositrice américaine
 John Coates  (1945-2022), un mathématicien australien
 Ken Coates (1930-2010), un homme politique et un écrivain britannique
 Kevin Coates (né en 1950), un orfèvre britannique
 Kim Coates (né en 1959), un acteur canadien
 Melissa Coates (1971-2021), une catcheuse canadienne
 Odia Coates (1942-1991), une chanteuse américaine
 Ta-Nehisi Coates (né en 1975), un écrivain et journaliste américain
 Sebastián Coates (né en 1990), un footballeur uruguayen.

Toponyme 

 Coates, ville américaine du Minnesota ;
 Coates, village anglais situé dans le Gloucestershire.

Patronyme anglais